Thoon () steht für:

griechische Mythologie:
 Thoon (Gigant), einer der Giganten
 ein König von Ägypten, siehe Thon (Mythologie)
 Thoon (Sohn des Phainops), Bruder des Xanthos
 Thoon (Trojaner), wird im Trojanischen Krieg von Antilochos getötet
 Thoon (Lykier), im Trojanischen Krieg Verbündeter der Trojaner
 Thoon (Sohn des Ikarios) und der Asterodeia
 Thoon (Phaiake)

weitere Bedeutungen:
 Thoon (Gattung), eine zur Unterfamilie Hesperiinae gehörende Schmetterlingsgattung